Der müde Theodor ist der Titel mehrerer Filme:
 Der müde Theodor (1918), Regie: Leo Peukert
 Der müde Theodor (1936), Regie: Veit Harlan
 Der müde Theodor (1957), Regie: Géza von Cziffra
 Der müde Theodor (1959), TV-Aufzeichnung einer Aufführung des Millowitsch-Theaters, Regie: Heribert Wenk 
 Der müde Theodor (1965), TV-Film, Regie: Erich Neureuther
 Der müde Theodor (1979),  TV-Film, Regie: Karl Wesseler
 Der müde Theodor (1995), TV-Film, Regie: Werner Asam

sowie eines Theaterstücks:
 Der müde Theodor (1928), Schwank in 3 Akten von Max Neal und Max Ferner